Lledo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lledó (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Lledó (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar